Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Un'yō :
 le Un'yō, un porte-avions d'escorte de classe Taiyō lancé en 1939 et coulé en 1944 ;
 le Un'yō, une canonnière à voile lancé en 1868 et démoli en 1877.

Homonymie